Comandament (informàtica)
 Comandament (tecla)
 Comandament a distància
 Comandament (videojoc)
 Comandament (unitat militar)
 Comando (forces especials)